Salkić ist der Familienname folgender Personen:

 Mediha Salkić (* 1999), bosnische Leichtathletin
 Mervana Jugić-Salkić (* 1980), bosnische Tennisspielerin